Die Autoroute A 340, auch als Antenne d’Haguenau bezeichnet, ist eine französische Autobahn mit Beginn in Bernolsheim und dem Ende in Rottelsheim. Insgesamt ist die Autobahn 4,0 km lang. Sie wurde am 22. November 1976 eröffnet (RD421 – RD1340).

Weblinks 
 Autoroute A340 in deutscher und französischer Fassung des SARATLAS
 Autoroute A340 auf WikiSara (frz.)

340
Straße in Grand Est
Département Bas-Rhin
Straße in Europa